Sainte-Agathe può riferirsi a:

Geografia

Belgio
 Berchem-Sainte-Agathe, comune belga

Francia
 Sainte-Agathe comune francese
 Sainte-Agathe-en-Donzy comune francese
 Sainte-Agathe-la-Bouteresse comune francese
 Sainte-Agathe-d'Aliermont comune francese

Canada
 Sainte-Agathe-de-Lotbinière comune canadese
 Sainte-Agathe-des-Monts comune canadese
 Ste. Agathe, Manitoba comune canadese

USA
 St. Agatha (Maine) comune statunitense